Майково — название населённых пунктов в России:

 Майково — деревня в Курском районе Курской области.
 Майково — деревня в Жабинском сельсовете  Чаплыгинского района Липецкой области.
 Майково — деревня в Новополянском сельсовете Чаплыгинского района Липецкой области. 
 Майково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Майково — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Майково — село в Молчановском районе Томской области.
 Майково — село в Одоевском районе Тульской области.